Мехово — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Мехово — деревня в Круглянском районе Могилёвской области.

Россия 
 Мехово — деревня в Жирятинском районе Брянской области.
 Мехово — деревня в Пучежском районе Ивановской области.
 Мехово — деревня в Перемышльском районе Калужской области.
 Мехово — деревня в Сергиево-Посадском районе Московской области.
 Мехово — деревня в Городецком районе Нижегородской области.
 Мехово — деревня в Красногородском районе Псковской области, Красногородская волость в части бывшей Граинской волости.
 Мехово — деревня в Красногородском районе Псковской области, Красногородская волость.